Gvožđe hlorid se može odnositi na:

 Gvožđe(II) hlorid (fero hlorid, gvožđe dihlorid), FeCl2
 Gvožđe(III) hlorid (feri hlorid, gvožđe trihlorid), FeCl3

Једињења гвожђа